Es gibt verschiedene rechtlich vorgeschriebene Kennzeichnungspflichten:

Anbieterkennzeichnung im Telemediengesetz, siehe Impressumspflicht
Pflichten zur Produktkennzeichnung:
Energieverbrauchskennzeichnung für Haushaltsgeräte (EnVKV) und PKWs (PKW-EnVKV)
Kennzeichnungen für Lebensmittel, geregelt in der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung und der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
Kennzeichnung von Schusswaffen, geregelt im Waffengesetz
Kennzeichnung zur Zusammensetzung von Textilien, geregelt im Textilkennzeichnungsgesetz
Stromkennzeichnung über die Zusammensetzung des hergestellten Stroms
Kennzeichnung von Papageien und Sittichen geregelt in der Bundesartenschutzverordnung. Die Kennzeichnung erfolgt dabei mit Fußringen.
Kennzeichnungspflicht für Polizisten